Die Dutch Open Tennis 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Juli 2006 in Amersfoort stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stuttgart der Mercedes Cup und in Indianapolis die RCA Championships gespielt. Ersterer gehörte zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Amersfoort und Indianapolis nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Chilene Fernando González, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Der Dritte der Setzliste Novak Đoković spielte sich schadlos durch die Runden – im Halbfinale gab der Setzlistenerste Guillermo Coria nach Rückstand auf, sodass der Serbe im Finale auf den Sieger von 2003 Nicolás Massú (Nr. 3 der Setzliste) stieß. Auch gegen Massú gab Đoković keinen Satz ab und gewann damit den ersten Titel der Saison sowie in seiner Karriere überhaupt in seinem ersten Finale.
Die Titelverteidiger im Doppel, Martín Alberto García und Luis Horna, traten beide nicht erneut an. Die an vier gesetzte spanische Paarung Alberto Martín und Fernando Vicente gewann das Turnier im Finale gegen Lucas Arnold Ker und Christopher Kas. In dieser Konstellation holten sie ihren einzigen Titel. Martín war zum zweiten Mal erfolgreich, während Vicente das zweite und letzte Mal im Doppel triumphierte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Amersfoort